Шведска је учествовала на 24. Европском првенству у атлетици на отвореном 2018. одржаном у Берлину, (Немачка), од 6. до 12. августа. Ово је било двадесет четврто европско првенство на отвореном на којем је Шведска учествовала, односно учествовала је на свим европским првенствима на отвореном. Репрезентацију Шведске представљало је 65 спортиста (32 мушкарца и 33 жена) који су се такмичили у 37 (17 мушких и 20 женских) дисциплина.

У укупном пласману Шведска је са 4 освојене медаље (1 златна, 2 сребрне и 1 бронзана) делила 14. место. У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Шведска је са 10 учесника у финалу заузела 13 место са 52 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Денис Леал — 100 м, 4 х 100 м
 Хенрик Ларсон — 100 м
 Ерик Хагберг — 100 м
 Феликс Свенсон — 200 м, 4 х 100 м
 Ерик Мартинсон — 400 м, 4 х 400 м
 Андреас Крамер — 800 м
 Кале Берглунд — 1.500 м
 Елмар Енголм — 1.500 м
 Јохан Рогестедт — 1.500 м
 Микаел Еквал — Маратон
 Исак Андерсон — 400 м препоне
 Наполеон Соломон — 3.000 м препреке
 Емил Блондберг — 3.000 м препреке
 Стефан Тарнувуд — 4 х 100 м
 Тони Дарквах — 4 х 100 м
 Карл Бенгтстром — 4 х 400 м
 Денис Форсман — 4 х 400 м
 Јоел Грот — 4 х 400 м
 Персевс Карлстром — 20 км ходање
 Анатоле Ибанез — 50 км ходање
 Андерс Хансон — 50 км ходање
 Арманд Дуплантис — Скок мотком
 Мелкер Сверд Јакобсон — Скок мотком
 Михел Торнеус — Скок удаљ
 Тобијас Нилсон Монтлер — Скок удаљ
 Данијел Стол — Бацање диска
 Симон Петерсон — Бацање диска
 Аксел Херстед — Бацање диска
 Андерс Ериксон — Бацање кладива
 Jiannis Smalios — Бацање копља
 Фредрик Самуелсон — Десетобој
 Маркус Нилсон — Десетобој

 Жене:
 Матилда Хелквист — 400 м, 4 х 400 м
 Ловиса Линд — 800 м
 Хана Хермансон — 800 м, 1.500 м
 Ана Силвандер — 1.500 м
 Шарлота Фоугберг — 5.000 м, 10.000 м
 Лин Нилсон — 5.000 м
 Мераф Бахта — 10.000 м
 Микела Ларсон — Маратон
 Ема Нордлинг — Маратон
 Хана Линдхолм — Маратон
 Сесилија Норбом — Маратон
 Елин Вестерлунд — 100 м препоне
 Јохана Холмен Свенсон — 400 м препоне
 Каролин Хогард — 3.000 м препреке
 Клаудија Пајтон — 4 х 100 м
 Хана Адриансон Нордберг — 4 х 100 м
 Малин Стром — 4 х 100 м
 Елин Остлунд — 4 х 100 м
 Моа Јелмер — 4 х 400 м
 Јосефин Магнусон — 4 х 400 м
 Лиса Дуфи — 4 х 400 м
 Ерика Кинси — Скок увис
 Софије Ског — Скок увис
 Ангелика Бенгтсон — Скок мотком
 Лиза Гунарсон — Скок мотком
 Khaddi Sagnia — Скок удаљ
 Фани Рос — Бацање кугле
 Фрида Акерстром — Бацање кугле
 Ванеса Камга — Бацање диска
 Ида Сторм — Бацање кладива
 Софи Флинк — Бацање копља
 Лиса Линел — Седмобој
 Бјанка Салминг — Седмобој

Освајачи медаља (4)

Сребро (1) 
 Арманд Дуплантис — Скок мотком

Сребро (2) 
 Андреас Крамер — 800 м
 Данијел Стал — Бацање диска

бронза (1) 
 Мераф Бахта — 10.000 м

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене 

 ''Такмичарке у штафети обележене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018.

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2018.
Шведска на Европском првенству у атлетици на отвореном